Holzhey ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Holzhey-Kunz (* 1943), Schweizer Psychoanalytikerin
 Anton Holzhey (1875–1945), deutscher Papierfabrikant
 Franz Xaver Holzhey (1885–1945), deutscher Hauptmann
 Hartmut Holzhey (* 1957), Landrat in Thüringen
 Helmut Holzhey (* 1937), Schweizer Philosoph
 Karl Holzhey (1863–1943), deutscher Theologe, Alttestamentler und Hochschullehrer
 Johann Michael Holzhey (1729–1762), deutscher Maler und Freskant
 Johann Nepomuk Holzhey (1741–1809), deutscher Orgelbauer
 Sebastian Holzhey, Theatermaler